

Geografia
Francia
Aubry-du-Hainaut – comune dell'Alta Francia
Aubry-en-Exmes – comune della Normandia
Aubry-le-Panthou – comune della Normandia

Persone
Abraham Aubry (...–...) – incisore tedesco
Amédée Aubry (...–...) – tiratore a volo francese
Augusto Aubry (1849-1912) – ammiraglio e politico italiano
Cécile Aubry (1928-2010) – attrice e sceneggiatrice francese
Chelsea Aubry (1984) – ex cestista canadese
David Aubry (1996) – nuotatore francese
Gabriel "Gabi" Aubry (1998) – pilota automobilistico francese
Gabriel Aubry (1976) – modello canadese
Gilbert Aubry (1942) – vescovo cattolico francese
Jean-Marie Aubry (1969) – ex calciatore e giocatore di beach soccer francese
Jeff Aubry (1977) – ex cestista statunitense con cittadinanza portoricana
Manon Aubry (1989) – politica francese
Martine Aubry (1950) – politica francese
René Aubry (1956) – musicista francese

Pagine correlate 
 Aubrey